RL bezeichnet

 RL (Komplexitätsklasse)

RL steht als Abkürzung für:

 Airworld, ehemalige britische Charterfluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Ludwigshafen (Rhein) Hauptbahnhof laut Betriebsstellenverzeichnis
 Polo Ralph Lauren (Börsenkürzel „RL“)
 Radio Liberty, siehe Radio Free Europe
 Radioluminiszenz, siehe Lumineszenz
 Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte
 Real Life, englisch für „wirkliches Leben“
 Realschullehrer, Lehrer an mit Lehrbefähigung in der Sekundarstufe I
 Referatsleiter
 Regionalliga
 Reizlimen, absolute Schwelle bei der Messung von Empfindungsschwellen, siehe Reizschwelle
 Religionslehrer
 Republik Libanon (Kfz-Kennzeichen)
 Richtlinie
 ein Automodell des italienischen Herstellers Alfa Romeo, siehe Alfa Romeo RL

RL als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Mittelsachsen (für den ehemaligen Landkreis Rochlitz)
 Großbritannien: Reading
 Norwegen: Stavanger in der Provinz Rogaland

Rl ist die Abkürzung für:

 Rial, Währungen 

Siehe auch:

RL